Karl Wetzel kan syfta på bland andra:

* Karl Wetzel (1893–1945), tysk botaniker
 Karl Friedrich Gottlob Wetzel (1779–1819), tysk författare